Die Bezirksliga Potsdam 1963/64 war die zwölfte Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und nach der Abschaffung der II. DDR-Liga wieder die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

In den Finalspielen um die Bezirksmeisterschaft standen sich mit der BSG Motor Hennigsdorf und der BSG Rotation Babelsberg zwei Vorjahresabsteiger aus der II. DDR-Liga gegenüber. Nach einem klaren 6:0-Heimsieg und anschließenden Unentschieden in Babelsberg sicherten sich die Hennigsdorfer den Titel und qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. In dieser belegten sie in der Staffel A den vierten Rang und verblieben in der Bezirksliga.

Durch die Reduzierung der Bezirksliga zur Folgesaison von zwei auf einer Staffel, stiegen zwölf Mannschaften in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln ab. Aus dem Norden waren dies die TSG Velten, Chemie Brieselang, Traktor Tremmen,  Einheit Oranienburg, Einheit Kyritz sowie Lokomotive Neustadt und aus dem Süden Eintracht Miersdorf, Motor Ludwigsfelde, Vorwärts Blankenfelde, TSV Luckenwalde, Aufbau Brandenburg sowie Lokomotive Jüterbog. Im Gegenzug gab es keine Aufsteiger aus der Bezirksklasse, da sich keine Mannschaft in der Bezirksliga-Relegation durchsetzen konnte.


Staffel Nord

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 
Die beiden Staffelsieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Bezirksmeister.

|}

Bezirksliga-Relegation 
Die Relegation wurde in zwei Staffeln (regionale Gesichtspunkte) ausgespielt. In jeder Staffel sollten die Achten der Bezirksliga auf zwei Staffelsieger aus der Bezirksklasse treffen. Da im Süden die Zweitvertretung von Motor Süd Brandenburg (Sieger der Staffel B) nicht aufstiegsberechtigt war, ging der freie Platz an den neunten der Bezirksliga Eintracht Miersdorf. Aus jeder Staffel qualifizierten sich die Sieger für die Bezirksliga 1964/65.

Staffel Nord 
Abschlusstabelle

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel Süd 
Abschlusstabelle

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1963/64